Маттан (Меттин; «Дар»; ) — мужское имя. Известные носители:
 Маттан I — царь Тира (вторая половина IX века до н. э.)
 Маттан II — царь Тира (вторая половина VIII века до н. э.)
 Маттан III — царь Тира (начало V века до н. э.)

Топоним 
 Маттан (техсил)  (:en:Mattan, Jammu and Kashmir) — техсил и уведомленный районный комитет в городе Анантнаг на территории индийского Союза Джамму и Кашмира.

См. также 
 Маттан, Махмуд Хусейн

Примечания